Мелуа — фамилия. Известные носители:
 Мелуа, Аркадий Иванович
 Мелуа, Кэти